D96 (Rhône), een departementale weg in het Franse departement Rhône
HMS Gloucester (D96), een Brits oorlogsschip
HMS Crossbow (D96), een Brits oorlogsschip
Psara (D96), Griekse torpedobootjager